Alexandre Picard (1985), attaccante selezionato dai Columbus Blue Jackets nel 2004.
 Alexandre R. Picard (1985), difensore selezionato dai Philadelphia Flyers nel 2003.